Амит — фамилия. Известные носители:

 Амит, Осман (1910—1942) — крымскотатарский писатель, переводчик.
 Амит, Меир (1921—2009) — начальник израильской военной разведки «АМАН» и внешней разведки «Моссад».
 Амит, Ури (1935—2011) — израильский политик, 3-й мэр Рамат-Гана.
 Амит, Эмиль Османович (1938—2002) — крымскотатарский писатель, переводчик.